Левензон — еврейская фамилия. Известные носители:
 Левензон, Борис Львович (1884—1947) — российско-американский композитор и фольклорист.
 Левензон, Филипп Яковлевич (1893—1938) — советский военачальник, комбриг, дивизионный комиссар.

См. также 
 Левинсон
 Левенсон
 Левинзон